Mírová konference může být:
 první Haagská konference a druhá Haagská konference – viz Haagské úmluvy z roku 1899 a 1907
 Pařížská mírová konference (1919) – mírová konference v Paříži po první světové válce
 Pařížská mírová konference (1946) – mírová konference po druhé světové válce
 Křesťanská mírová konference

 televizní seriál
 Mírová konference (Hvězdná brána)

Související články 
 mírový kongres
 Vídeňský kongres

Externí odkazy